Села:
 Мартинівка — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Мартинівка — Вінницька область, Барський район
 Мартинівка — Вінницька область, Жмеринський район
 Мартинівка — Волинська область, Луцький район
 Мартинівка — Житомирська область, Бердичівський район
 Мартинівка — Житомирська область, Житомирський район
 Мартинівка — Кіровоградська область, Новоархангельський район
 Мартинівка — Одеська область, Березівський район
 Мартинівка — Полтавська область, Гадяцький район
 Мартинівка — Полтавська область, Полтавський район, Кобеляцька міська громада (до 2020 — Кобеляцький район)
 Мартинівка — Полтавська область, Лубенський район (до 2020 — Хорольський район)
 Мартинівка — Рівненська область, Дубенський район
 Мартинівка — Рівненська область, Рівненський район
 Мартинівка — Сумська область, Тростянецький район
 Мартинівка — Тернопільська область, Чортківський район
 Мартинівка — Харківська область, Золочівський район
 Мартинівка — Харківська область, Красноградський район
 Мартинівка — Хмельницька область, Старокостянтинівський район
 Мартинівка — Хмельницька область, Хмельницький район
 Мартинівка — Черкаська область, Черкаський район
 Мартинівка — Чернігівська область, Ічнянський район

Селище:
 Мартинівка — Полтавська область, Полтавський район, Мартинівська сільська громада (до 2020 — Карлівський район)

Залізничний об'єкт
 Мартинівка — зупинна платформа Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці на напрямку Хмельницький — Тернопіль.
 Мартинівка — зупинний пункт Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці на напрямку Жмеринка — Могилів-Подільський